Welcome Home (Bienvenido a casa en inglés) puede referirse a:

Álbumes 
 Welcome Home, álbum de Brian Littrell.
 Welcome Home, álbum de Carole King.
 Welcome Home, álbum de Osibisa.
 Welcome Home, álbum de Rehab.
 Welcome Home, álbum de Ron Kenoly.
 Welcome Home, álbum de 'Til Tuesday.
 Welcome Home, álbum de Richard "Groove" Holmes.
 Welcome Home, álbum de Hellyeah.

Canciones 
 Welcome Home, canción de Bachman-Turner Overdrive.
 Welcome Home, canción de Coheed and Cambria.
 Welcome Home, canción de King Diamond.
 Welcome Home, canción de Radical Face.
 Welcome Home (You), canción de Brian Littrell.
 Welcome Home (Sanitarium), canción de Metallica.